Бюдже́тна резолю́ція — постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік.

Статус 

Бюджетна резолюція розробляється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня за даними аналізу економічного становища країни в поточному році, на підставі прогнозних макроекономічних показників розвитку країни на наступний рік.

Історія 

Перша бюджетна резолюція в Україні була прийнята 7 липня 1995 р.

Див. також 
 Державний бюджет України
 Бюджетний кодекс України (2001)
 Бюджетний кодекс України (2010)

Примітки

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України

Посилання 
 Уряд схвалив бюджетну резолюцуію /Сайт Кабінету Міністрів України/ 

Державні фінанси
Бюджетне право
Нормативні документи Верховної Ради України
Нормативні документи Кабінету Міністрів України